Fresenhagen ist

 eine frühere Ortsbezeichnung im Gut Kaltenhof (Dänischenhagen), im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Bundesland Schleswig-Holstein
 der Ortsname von Fresenhagen (Stadum) in der Gemeinde Stadum, Amt Südtondern, Kreis Nordfriesland, Bundesland Schleswig-Holstein
 der Name eines Gutes in Fresenhagen (Stadum)